Вейк-ан-Зеє 2020 («ТАТА Стіл турнір» ()) — шаховий фестиваль, що проходив  10 — 26 січня 2020 року в містечку Вейк-ан-Зеє (Нідерланди). У програмі фестивалю — два кругових турніри. У головному турнірі 20-ї категорії («Група А») брали участь 14 шахістів, в турнірі 15-ї категорії («Група В») також 14 шахістів.
Переможцем головного турніру за тур до його закінчення став Фабіано Каруана. Перемогу у челендж-турнірі здобув Давід Антон Гіхарро з Іспанії.

Група А 
 Категорія: 20-та (середній рейтинг: 2739,8)
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2020 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця (Група А)

Група В 
 Категорія: 15-та (середній рейтинг: 2602)
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2020 року

Турнірна таблиця (Група В)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Партії турніру (група А) на chessbomb.com  
 Партії турніру (група Б) на chessbomb.com  
 Турнір на chesspro.ru  
 Форум турніру 
 Підсумковий огляд турніру  

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2020
2020 у нідерландському спорті
Січень 2020